Ста́рая Слобода́ — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Старая Слобода — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Старая Слобода — село в Александровском районе Владимирской области.
 Старая Слобода — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Старая Слобода — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Старая Слобода — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Старая Слобода — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

См. также 
 Старая Слободка